Atthis (altgriechisch: Ατθίς) steht für:

 Atthis (Tochter des Kranaos), die Tochter des Kranaos
 Atthis, antiker Name Attikas
 Atthis, Attische Geschichte, Werke der Atthidographen
 Atthis, der attische Dialekt

 Atthis (Gattung), eine Gattung der Kolibris
 eine Eisvogelart, (Alcedo atthis), siehe Eisvogel
 (8975) Atthis, ein Asteroid

Siehe auch:
 Attis
 Athis
 ATIS
 Athies